

Biologia 
 GAU – codone del codice genetico a cui corrisponde l'acido aspartico

Geografia 
 Gau – isola delle Figi

Codici 
 gau – codice ISO 639-3 della lingua gadaba mudhili

Storia
 Gau – antica suddivisione territoriale germanica